Статный — русский миноносец типа «Сокол» (10 октября 1907 года переклассифицирован в эскадренные миноносцы).

Офицеры миноносца 

 Командиры:
 22.06.1904-02.08.1904 — Лейтенант Р. Н. Вердеревский 2-й
 02.08.1904-08.11.1904 — Лейтенант И. Н. Быков 3-й
 08.11.1904-26.01.1906 — Лейтенант барон А. М. Косинский 2-й
 хх.хх.1907-хх.хх.1908 - Лейтенант А. В. Берг
 Вахтенный начальник:
 19.06.1904 — Мичман Б. П. Хлюстин
 Судовой механик:
 Помощник старшего инженер-механика П. Ф. Лавров 3-й

Ссылки 

 Эскадренный миноносец «Статный»
 Русско-Японская война на море 1904—1905 гг.

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Миноносцы типа «Сокол»
Корабли Сибирской флотилии